Chris Jones peut désigner :
 Chris Jones (1980-), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Chris Jones (1985-), joueur de football gallois ;
 Chris Jones (1991-), joueur de basket-ball américain ;
 Chris Jones (1994-), joueur de football américain ;
 Chris Jones, cocréateur de la série de jeux d'aventure Tex Murphy.